Соломия Дмитриевна Выннык (, род. 27 ноября 2001 года) — украинская спортсменка, борец вольного стиля, призёр чемпионата Европы 2019 года.

Биография 
Родилась в 2001 году. В 2018 году стала чемпионкой Европы в весовой категории до 53 кг среди 

В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 55 кг Соломия в схватке за чемпионский титул уступила спортсменке из России Ольге Хорошавцевой и завоевала серебряную медаль европейского первенства.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Украины